Центральна дитяча бібліотека м. Токмак знаходиться за адресою: 71701, Україна, Запорізька область, м. Токмак, вул. Василя Вишиваного, буд. 272.
Центральна дитяча бібліотека є одним із найважливіших культурних ресурсів для дітей міста Токмака, що надає послуги дітям до 15 років, їхнім батькам та організаторам дитячого читання.

Стратегія дитячої бібліотеки полягає у тому, що центром уваги є не носій інформації, а її споживач. Формат бібліотеки перетворюється у формат  клубу живого спілкування, стає для дитини «третім місцем», як і перші два — дім і школа.

Посилання 
http://www.tokmak-cbs.edukit.zp.ua 

Бібліотеки України